КТЖ ― аббревиатура:
 Казахстанские железные дороги
 Киргизская железная дорога
 Качество трудовой жизни